А́льварес () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Альварес, Алехандро (род. 1977) — мексиканский футболист.
 Альварес, Альберто (род. 1991) — мексиканский легкоатлет.
 Альварес, Ана (род. 1969) — испанская актриса и модель.
 Альварес, Аранча (род. 1991) — шведская певица, радио- и телеведущая.
 Альварес, Артуро (род. 1985) — сальвадорский футболист.
 Альварес, Барбара (род. 1970) — аргентинский кинооператор.
 Альварес, Виктор (род. 1993) — испанский футболист.
 Альварес, Глория (род. 1985) — гватемальская журналистка, политолог и общественно-политическая деятельница.
 Альварес, Грегорнио Конрадо (1925—2016) — президент Уругвая в 1981—1985 годах.
 Альварес, Дамиан (род. 1979) — мексиканский футболист аргентинского происхождения.
 Альварес, Ельцин (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Альварес, Енни (род. 1995) — колумбийская спортсменка, тяжёлоатлетка. 
 Альварес, Икер (род. 2001) — андоррский футболист.
 Альварес, Йордан (род. 1997) — кубинский бейсболист.
 Альварес, Йордани (род. 1985) — кубинский футболист.
 Альварес, Карла (1972—2013) — мексиканская актриса.
 Альварес, Кевин (род. 1996) — гондурасский футболист.
 Альварес, Кристиан (род. 1992) — мексиканский футболист.
 Альварес, Кристиан Андрес (род. 1980) — чилийский футболист.
 Альварес, Кристиан Дарио (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Альварес, Ласаро (род. 1991) — кубинский боксёр.
 Альварес, Леонель (род. 1965) — колумбийский футболист.
 Альварес, Лили (1905—1998) — испанская теннисистка, журналистка и писательница.
 Альварес, Лоран (род. 1990) — швейцарский фигурист.
 Альварес, Луис (1911—1988) — американский физик-экспериментатор, член Национальной академии наук США (1947).
 Альварес, Магдалена (род. 1952) — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии.
 Альварес, Марио (род. 1982) — испанский футболист.
 Альварес, Маркос (род. 1991) — немецкий футболист.
 Альварес, Марсело Рауль (род. 1962) — аргентинский оперный певец (лирический тенор).
 Альварес, Мелькиадес (1864—1936) — испанский политик и юрист.
 Альварес, Мерседес (кинорежиссёр) (род. 1966) — испанский кинорежиссёр.
 Альварес, Ордоньо (ок. 1230—1285) — архиепископ Браги, епископ Саламанки (1278), испанский кардинал, декан Коллегии кардиналов с 1278 по 1285 год
 Альварес, Осваль (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Альварес, Пабло Себастьян (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Альварес, Пантелеон (род. 1958) — филиппинский политик, спикер Палаты представителей Филиппин.
 Альварес, Рафаэль (род. 1971) — испанский прыгун в воду.
 Альварес, Рикардо (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Альварес, Росендо (род. 1970) — никарагуанский боксёр-профессионал. Чемпион мира.
 Альварес, Сантьяго (1919—1998) — кубинский кинорежиссёр.
 Альварес, Сауль (род. 1990) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Альварес, Уолтер (род. 1940) — американский геолог, геофизик и палеогеолог.
 Альварес, Уолтер Клемент (1884—1978) — американский врач, профессор Калифорнийского университета.
 
 Альварес, Хуан де Йепес (более известен как Иоанн Креста; 1542—1591) — христианский мистик, католический святой, писатель и поэт, учитель Церкви.
 Альварес, Хуан (президент) (1790—1867) — временный президент Мексики в 1855 году.
 Альварес, Хулиан (футболист) (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Альварес, Хулия (род. 1950) — американская писательница доминиканского происхождения.
 Альварес, Эверетт (род. 1937) — пилот авиации ВМС США, деятель администрации США, военнопленный в Северном Вьетнаме.
 Альварес, Эдгар (род. 1980) — гондурасский футболист. Игрок клуба «Палермо» и сборной Гондураса.
 Альварес, Эдди (род. 1984) — американский боец смешанного стиля, в настоящее время.
 Альварес, Эдсон Омар (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Альварес, Эдуардо (род. 1990) — американский шорт-трекист, призёр Олимпийских игр.
 Альварес, Элвис (1965—1995) — колумбийский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBA.
 Альварес, Элейдер (род. 1984) — колумбийский боксёр-профессионал, обладатель титула чемпиона по версии WBC Silver.
 Альварес, Эмилио (1939—2010) — уругвайский футболист.
 Альварес, Эфраин (род. 2002) — мексиканский и американский футболист.

Составные фамилии 
 Альварес Баланта, Эдер (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Альварес Браво, Мануэль (1902—2002) — мексиканский фотограф.
 Альварес Гарсия, Гонсало (1916—1989) — министр иностранных дел Боливии (1981—1982).
 Альварес Дюмон, Сезар (1866—1945) — испанский художник.
 Альварес Дюмон, Эухенио (1864—1927) — испанский художник.
 Альварес Кастро, Мигель (1795—1855) — сальвадорский политик и поэт.
 Альварес Кордова, Энрике (1930—1980) — сальвадорский политический деятель и революционер, министр сельского хозяйства.
 Альварес Лопес, Даниэль (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Альварес Мартинес, Агустин (род. 2001) — уругвайский футболист, нападающий.
 Альварес Мартинес, Франсиско (1925—2022) — испанский кардинал.
 Альварес Мендисабаль, Хуан (1790—1853) — испанский политик.
 Альварес Монтальван, Эмилио (1919—2014) — никарагуанский врач, писатель и государственный деятель, министр иностранных дел Никарагуа.
 Альварес Руис, Дональдо (род. 1931) — гватемальский юрист и политик, министр внутренних дел Гватемалы (1976—1982).
 Альварес Педраса, Арамис (род. 1988) — кубинский шахматист, гроссмейстер.
 Альварес Томас, Игнасио (1787—1857) — южноамериканский военный и политический деятель.
 Альварес Уоллас, Агустин (род. 2001) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Альварес де Вильясандино, Альфонсо (ок. 1340—1350 — ок. 1424) — испанский кастильский средневековый поэт.
 Альварес де Пинеда, Алонсо (1494—1519) — испанский мореплаватель.
 
 Альварес дель Вайо, Хулио (1891—1975) — испанский политик-социалист, журналист и писатель, публицист, дипломат.
 Альварес дель Мансано, Хосе Мария (род. 1937) — государственный и политический деятель Испании.
 Арамбилет Альварес, Анхель Луис (род. 1957) — писатель, сценарист, художник-график и кинематографист из Доминиканской республики.
 Арнедо Альварес, Херонимо (1897—1980) — аргентинский политик-коммунист, деятель рабочего движения, публицист.
 Бернардо Альварес, Мануэль де (1743—1816) — южноамериканский политический деятель.
 Гомес Альварес, Пабло (род. 1946) — мексиканский политический деятель.
 Крус Альварес, Хуан (род. 1985) — аргентинский автогонщик.
 Лопес Альварес, Адриан (род. 1988) — испанский футболист.
 Монхе Альварес, Гутиерес (1884—1954) — боливийский правовед и политический деятель, президент страны.
 Рамиль Альварес, Хосе (род. 1940) — советский и российский программист.

Топоним 
 
 Бруно-Альварес-Вальдес — посёлок в Мексике, штат Тамаулипас, входит в состав муниципалитета Нуэво-Ларедо.
 Чилапа-де-Альварес — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.

Другое 
 (3581) Альварес — быстро вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Альвареш
 Кольдо, Хесус Луис Альварес де Эулате Герге (род. 1970) — андоррский футболист. Тренер национальной сборной Андорры.
 Alvarez

Примечания